Finke steht für:

 Finke (Unternehmen), Möbel-Einzelhandel mit Sitz in Paderborn
 Finke River,  Fluss im Süden des australischen Territoriums Northern Territory
 Kommissar Finke, Filmfigur der ARD-Krimireihe „Tatort“
 Finke (Northern Territory), Ort in Australien
 Finke (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Fincke
 Finke-Hochhaus
 Vinke